dBW (децибелват) е единица за измерване на силата на сигнала в децибели (dB), като отношение на измерената мощност спрямо един ват (W). Използва се, поради способността си да изразява много големи и много малки стойности на мощността в кратка форма.

За преобразуване на произволна мощност P (във W), като х (в dBW), или обратно, могат да бъдат използвани следните уравнения:

и

където P,W е мощността в W, а x,dBW е отношението на мощностите в dBW.

Например: 0 dBW се равняват на 1 W, а 10 W се равняват на 10 dBW, или на 40 dBm

Вижте също 
 Децибел
 dBm

Единици за измерване